O Florete por equipes feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2016, disputado na Arena Carioca 3 nos dias 25 e 26 de abril.

Medalhistas

Resultados

Fase classificatória

Posicionamento

Disputa do 5°–8° lugar

Disputa do 9°–12° lugar

Classificação final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2016